Открытый чемпионат Германии 2014 — 108-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2014 году турнир прошёл с 14 по 20 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Фабио Фоньини
 в парном разряде —  Мариуш Фирстенберг и  Марцин Матковский

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 7 в мире на тот момент). Испанец смог дойти до финала соревнований, где неожиданно уступил в борьбе за титул несеянному на турнире аргентинцу Леонардо Майеру. Прошлогодний победитель соревнований Фабио Фоньини защищал свой титул в качестве второго сеянного, однако проиграл в стартовом для себя матче второго раунда представителю Сербии Филипу Краиновичу, который попал на турнир через квалификационный отбор. В основной сетке приняли участия два россиянина. Михаил Южный, ставший на турнире 5-м номером посева, начал выступления со второго раунда, где сразу уступил Александру Звереву из Германии. Вторым представителем России на этом турнире стал Теймураз Габашвили, который проиграл в первом раунде испанцу Даниэлю Химено Траверу.

В парном турнире как и в одиночном победу одержали несеянные теннисисты хорват Марин Драганя и румын Флорин Мерджа. В финале они обыграли первого номера посева на турнире австрийца Александра Пейю и бразильца Бруно Соареса. Прошлогодний победители поляки Мариуш Фирстенберг и Марцин Матковский защищали свой титул, однако уже в первом раунде им в соперники досталась вторая сеянная пара испанцы Фернандо Вердаско и Давид Марреро, которые в итоги обыграли прошлогодних чемпионов.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Леонардо Майер обыграл  Давида Феррера со счётом 6-7(3), 6-1, 7-6(4).
 Майер выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Феррер сыграл свой 2-й финал в сезоне и 44-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Е. Янович
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Рамос
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Т. Камке
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Я. Ниеминен
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed11=
| RD1-team11= А. Голубев
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=64
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б. Пер
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3=77

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= А. Зверев
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р. Хасе
| RD1-score14-1=0
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= А. Долгополов
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Е. Янович
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Т. Камке
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=13
| RD2-team04= Ф. Дельбонис 
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=11
| RD2-team05= С. Хиральдо
| RD2-score05-1=78
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Б. Пер
| RD2-score06-1=66
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= А. Зверев
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= М. Южный 
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= А. Долгополов
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=5
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Т. Камке
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=7| RD3-seed03=11
| RD3-team03= С. Хиральдо
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= А. Зверев
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= Т. Камке
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=3
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= А. Зверев
| RD4-score02-1=0
| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=6}}

 Секция 3 

 Секция 4 

 Парный турнир 
 Марин Драганя /  Флорин Мерджа''' обыграли  Александра Пейю /  Бруно Соареса со счётом 6-4, 7-5.
 Драганя выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Мерджа выигрывает свой 2-й в сезоне и 3-й за карьеру титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2014 года
 Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Июль 2014 года
2014